Aufsitzer bezeichnet
 eine Pflanze, die nur existieren kann, weil sie auf anderen Pflanzen wächst, siehe Epiphyt
 Tiere, die sich an Pflanzen, Steine oder andere Gegenstände im Wasser heften, wie z. B. Schwämme, Muscheln oder Süßwasserpolypen
 den Besitzer bzw. Lehnsnehmer eines Lehens, siehe Lehnsmann
 im österreichischen Sprachgebrauch einen Reinfall oder eine Täuschung